Белинсхаузен може да се отнася за:

 Фадей Белингсхаузен (1778-1852) руски мореплавател, откривател на Антарктида
 Белингсхаузен (море) - море в Тихия океан край бреговете на Антарктида
 Белинсхаузен (бряг) - бряг на крайбрежието на Антарктида
 Белинсхаузен (връх, Антарктида) - връх в Антарктида
 Белинсхаузен (нос, Антарктида) - нос на брега на Антарктида
 Белинсхаузен (остров, Антарктида) - остров край бреговете на Антарктида
 Белингсхаузен (полярна станция) - руска полярна станция на Южните Шетлъндски острови
 Белинсхаузен (връх, Сахалин) - връх на остров Сахалин
 Белинсхаузен (нос, Сахалин) - нос на остров Сахалин
 Белинсхаузен (залив) - залив по крайбрежието на остров Сахалин
 Белинсхаузен (остров, Аралско море) - остров в Аралско море
 Белинсхаузен (плитчина) (банка) - плитчина в Аралско море
 Белинсхаузен (остров, Дружествени острови) (Моту Оне) - остров от Дружествените о-ви